Арбитраж в компьютерных и телекоммуникационных системах — техническая процедура, обеспечивающая выбор передающего устройства среди нескольких, претендующих на использование шины или разделяемого канала передачи данных.

В российском ГОСТ Р 50304-92 Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения термину даётся следующее определение:

В зависимости от конкретной сетевой технологии процедура арбитража может запускаться по факту обнаружения сетевой коллизии при передаче данных или превентивно, в момент попытки занятия шины одним из нескольких подключённых к ней передающих устройств.

Арбитраж может быть централизованным или децентрализованным.

Реализация 
Реализация процедуры арбитража, как правило, привязана к конкретному стандарту интерфейса передачи данных. Но некоторые такие процедуры получили широкую известность и применяются во сочетании со многими различными сетевыми технологиями. Среди них:
 Процедура разрешения коллизий в сетях Ethernet — CSMA/CD
 Процедура разрешения конфликта в сети Apple LocalTalk и различных беспроводных сетях передачи данных — CSMA/CA

В зависимости от конкретной техники реализации, процедура арбитража может затрачивать на себя часть пропускной способности сети, как это происходит с CSMA/CD, или быть недеструктивной, то есть не снижающей совокупную скорость передачи данных. Примером реализации подобной процедуры является арбитраж в шине CAN. При попытке одновременной передачи данных, конкурирующие контроллеры продолжают передачу бит за битом, одновременно прослушивая шину. В тот момент, когда один из контроллеров обнаруживает, что он пытается передавать единицу, в то время как его конкурент — ноль, считающийся более приоритетным сигналом, он прекращает менее приоритетную передачу и продолжает слушать шину, ожидая её освобождения.

Примечания 

Архитектура компьютерных сетей
Компьютерные шины
Передача данных